Mengler ist der Familienname folgender Personen:

 Andi Mengler (* 1965), deutscher Rockmusiker
 Jakob Wilhelm Mengler (1915–2001), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Julian Mengler (* 1986), deutscher Radiomoderator
 Walter Mengler (1952–2016), deutscher Cellist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Menglerbau